Sindang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sindang-dong, Daegu, stadsdel i Daegu, 
 Sindang-dong, Seoul, stadsdel i Jung-gu, Seoul,